Данилочкин (Данилочкина) — фамилия. Известные носители:

 Данилочкин, Юрий Миланович (род. 1991) — белорусский горнолыжник.

 Кириллова (Данилочкина), Елена Игоревна (род. 1986) — российская баскетболистка.